Tanja Hausott (* 9. Juli 1974 in Villach als Tanja Schett) ist eine ehemalige österreichische Fußballschiedsrichterin. Als erste Österreicherin leitete sie ein Spiel in der zweithöchsten österreichischen Liga.

Karriere 
Von Beruf ist Tanja Hausott Lehrerin an der Volksschule 2 in Villach in Kärnten. Während der Zeit in Salzburg, wo sie die Pädagogische Akademie und das Mozarteum besuchte, absolvierte sie einen Schiedsrichterkurs. Zuvor machte sie in Villach als Platzsprecherin mit dem Fußballsport Bekanntschaft.

Nach dem ersten von ihr geleiteten Spiel der U-10 in Fuschl pausierte sie zunächst als Schiedsrichterin. In einem TV-Beitrag fand sie ihr Äußeres als zu unsportlich. Aktiv wurde sie erst wieder, nachdem sie unterdessen in Kärnten, ihre Schiedsrichterkollegin Maria Trampusch kennenlernte und diese ihren Ehrgeiz weckte.

Tanja Hausott war seit 1998 Schiedsrichterin und seit 2003 FIFA-Schiedsrichterin. Sie zählte im internationalen Frauenfußball zu den zwölf besten Schiedsrichterinnen. Zu den großen Spielen des internationalen Frauenfußballs, die sie leitete, gehören im UEFA Women’s Cup in der zweiten Qualifikationsrunde die Spiele KFC Rapide Wezemaal – FC Everton (11. Oktober 2007) und Valur Reykjavík – KFC Rapide Wezemaal (13. Oktober 2007), sowie das Halbfinalspiel Olympique Lyon – Umeå IK damfotboll am 30. März 2008. Ebenfalls im März 2008 leitete sie das Finalspiel des Algarve-Cup zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten, nachdem sie zuvor schon das Spiel zwischen Deutschland und Finnland gepfiffen hatte.

Am 4. April 2008 leitete sie als erste österreichische Schiedsrichterin ein Meisterschaftsspiel in der zweitklassigen österreichischen Ersten Liga. Beim 1:0-Heimsieg der FK Austria Wien Amateure über den FC Lustenau 07 gab sie insgesamt fünf Gelbe Karten.

Im Juni 2012 heiratete Tanja Schett den Schiedsrichter Erik Hausott, der beim Eishockey agiert.

Wichtige Einsätze in ihrer Karriere:
Einsatz im Champions-League-Halbfinale; U20-WM der Damen in Chile bis ins Viertelfinale; drei Spiele bei der U17-WM in Trinidad & Tobago; das Spiel um Platz 3 bei der U19-EM in Finnland. 60 internationale Einsätze und 40 Einsätze in der österreichischen Ersten Liga sowie 20 Einsätze als vierte Offizielle in der Bundesliga.

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 
Stand: 5. März 2011

Spielleitungen im ÖFB-Cup 
Stand: 4. März 2011

Weblinks

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Sportler (Kärnten)
Österreicher
Geboren 1974
Frau